Tabule může být :

 předmět ve tvaru desky (např. tabule skla)
 školní tabule – plochý předmět ve tvaru desky určený pro výuku ve škole
 Interaktivní tabule – školní elektronická tabule, de facto velká interaktivní obrazovka
 okenní tabule (okno)
 pamětní tabule (pamětní deska)
 někdy též synonymum pro slovo cedule (vjezdová tabule nebo informační tabule)
 tabule (geomorfologie) – geomorfologický útvar na zemském povrchu
 Dolnooharská tabule
 Severočeská tabule
 Středočeská tabule
 Východočeská tabule
 synonymum pro hostinu – jídelní stůl s pohoštěním
 někdy též hovorový výraz pro tabulku
 Snellenova tabule – pomůcka pro měření ostrosti zraku

geografické pojmy
 dřívější název pro horu Skalní stůl v Krkonoších

Externí odkazy